Sankt Gregor ist der Ortsname von

 Sankt Gregor (Oberammergau), Ortsteil der Gemeinde Oberammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Sankt Gregor (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern